Palazzo del Capitano, palazzo storico di Cesena, noto anche come Palazzo del Ridotto
Palazzo del Capitano, palazzo storico di Colle di Val d'Elsa (Siena) del XIII secolo, più noto come Palazzo Luci.
 Palazzo del Capitano, palazzo storico di Lanciano
 Palazzo del Capitano, palazzo storico di Mantova. Fa parte della Reggia dei Gonzaga
Palazzo del Capitano, palazzo storico di Todi (Perugia), eretto nel XIII secolo.
 Palazzo del Capitanio, palazzo storico di Uzzano

 Palazzo del Capitanio, palazzo storico di Verona

Inoltre:

 Palazzo del Capitano del Popolo, palazzo storico di Reggio Emilia, eretto nel XIII secolo.
 Palazzo dei Capitani del Popolo, palazzo storico di Ascoli Piceno del XIII secolo.
 Palazzo dei Capitani di parte guelfa, palazzo storico di Firenze del XIV secolo, più noto come Palagio di Parte Guelfa.
 Palazzo del Capitaniato, palazzo storico di Vicenza, progettato da Andrea Palladio.

Pagine correlate
Palazzo dei Capitani